Station Bramley (Hampshire), een spoorwegstation van National Rail in Basingstoke and Deane in Engeland
 Station Bramley (West Yorkshire), een spoorwegstation van National Rail in Bramley, Leeds in Engeland